Juan Aldama hace referencia a varios artículos:

 Juan Aldama, insurgente mexicano.
 Juan Aldama (municipio), estado de Zacatecas (México).
 Juan Aldama (Chihuahua), ciudad cabecera del municipio de Aldama (Chihuahua).
 Juan Aldama (Zacatecas), ciudad cabecera del municipio del mismo nombre.
 Juan Aldama (Sinaloa), población del municipio de Navolato.